Anton Dolenc je osebno ime več znanih Slovencev:

 Anton Dolenc (1871–1920), kapitan bojne ladje in potopisec
 Anton Dolenc (1905–1984), elektrotehnik, univ. prof.
 Anton Dolenc (1930–2013), specialist sodne medicine, univ. prof.